Liga I 2014/2015 (ze względów sponsorskich Liga I Bergenbier) –
była 9. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 97. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle.
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 25 lipca 2014 do 30 maja 2015 rozegrały 34 kolejki meczów.

20 maja 2014 podjęto decyzję o reorganizacji systemu rozgrywek w Liga I. Postanowiono, że w sezonie 2015/2016 liga będzie liczyła 14 drużyn.
Oznacza to, że na koniec sezonu 2014/2015 sześć drużyn spadnie z ligi, a dwie do niej awansuje, czyli drużyny, które wygrają grupy drugiej ligi.
Zespoły zagrają dwie rundy, zasadniczą i finałową. W rundzie finałowej pierwsze sześć drużyn wchodzi do grupy play-off, a pozostałe do grupy play-out.

Steaua Bukareszt zdobyła trzeci tytuł z rzędu, a dwudziesty szósty w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2014/2015 – rsssf
 Liga I 2014/2015 – kicker.de
 Liga1 sezonul 2014-2015 – labtof.ro
 Liga I 2014/2015 – frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2014 w Rumunii
2015 w Rumunii